Jean Bartel
Ewald Bartel
Bartel Leendert van der Waerden
Desambiguação